Heiskanen ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Heiskanen (* 1978), finnischer Poolbillardspieler
 Janne Heiskanen (* 1979), finnischer Musiker (Schlagzeug) bei The Rasmus, Peep, Playboys, Hellofatester et al.
 Jere Heiskanen (* 2000), finnischer Volleyballspieler
 Kaarlo Heiskanen (1894–1962), finnischer General der Infanterie, Oberkommandierender der Verteidigungskräfte
 Maria Heiskanen (* 1970), finnische Schauspielerin
 Mikko Heiskanen (* 1985), finnischer Eishockeyspieler
 Miro Heiskanen (* 1999), finnischer Eishockeyspieler
 Reijo Heiskanen (* ca. 1965), finnischer Gitarrist (Värttinä et al.)
 Sami Heiskanen (* 1991), finnischer Skispringer
 Santeri Heiskanen (* 1977), finnischer Eishockeyspieler
 Veikko Heiskanen (1895–1971), finnischer Geodät und Geophysiker

Heiskanen bezeichnet außerdem:
 (2379) Heiskanen, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Heiskanen Knoll, Tiefseeberg in der Antarktis